

Волосниця — річка в Республіці Комі, права притока Летки
 Волосниця — селище, Мурашинський район, Кіровська область

Див. також 
 Денна Волосниця
 Нічна Волосниця